Турнирът 2008 Sangsom 6-red Snooker International се провежда от 8 до 13 юли в Montien Riverside Hotel, Бангкок, Тайланд.

Турнирът се играе с 6 червени и 6 цветни топки. Играе се първоначални в групова фаза, като първите четирима от всяка група преминават във фазата на директни елиминации. Състезанието е спечелено от Рики Уолдън, който надиграва във финала Стюарт Бингам с 8 – 3 фрейма.

Групова фаза

Група A 

 Джими Уайт 5-0 Мартин Гоулд
 Issara Kachaiwong 2-5 Aditya Mehta
 Марк Селби 5-0 Gregory Kopec
 Джими Уайт 1-5 Gregory Kopec
 Issara Kachaiwong 4-5 Мартин Гоулд
 Aditya Mehta 5-4 Gregory Kopec
 Марк Селби 4-5 Джими Уайт
 Aditya Mehta 4-5 Мартин Гоулд
 Issara Kachaiwong 4-5 Джими Уайт
 Марк Селби 5-3 Мартин Гоулд
 Issara Kachaiwong 5- Gregory Kopec
 Марк Селби	5-2 Aditya Mehta
 Марк Селби 5-3 Issara Kachaiwong
 Джими Уайт 5-4 Aditya Mehta
 Gregory Kopec	0-5 Мартин Гоулд

Група B 

 Yasin Merchant 4-5 Keith E Boon
 Thepchaiya Un-Nooh 5-0 Au Chi Wai
 Keith E Boon 5-0 Стюарт Петман
 Питър Ебдън 5- Yasin Merchant
 Thepchaiya Un-Nooh 5-0 Стюарт Петман
 Au Chi Wai 5-2 Keith E Boon
 Yasin Merchant 3-5 Стюарт Петман
 Питър Ебдън 5-2 Au Chi Wai
 Питър Ебдън 5- 4 Thepchaiya Un-Nooh
 Питър Ебдън 5-4 Keith E Boon
 Au Chi Wai 0-5 Стюарт Петман
 Thepchaiya Un-Nooh 5-0 Yasin Merchant
 Питър Ебдън 3-5 Стюарт Петман
 Au Chi Wai 5-4 Yasin Merchant
 Thepchaiya Un-Nooh 4-5 Keith E Boon'

Група C 

 Nguyen Nat Thahn 1-5 Ian Wells
 Supoj Saenla 5-3 Chan Kwok Ming
 Кен Дохърти 2-5 Mark Davis
 Supoj Saenla 5-0 Nguyen Nat Thahn
 Chan Kwok Ming 5-2 Ian Wells
 Supoj Saenla 5-1 Ian Wells
 Кен Дхърти 5-3 Nguyen Nat Thahn
 Chan Kwok Ming 2-5	Мар Дейвис
 Кен Дохърти 3-5 Chan Kwok Ming
 Nguyen Nat Thahn 1-5 Марк Дейвис
 Кен Дохърти 5-0 Ian Wells
 Nguyen Nat Thahn 0-5 Chan Kwok Ming
 Supoj Saenla 4-5 Марк Дейвис
 Кен Дохърти 5-4	Supoj Saenla
 Ian Wells 0-5 Марк Дейвис

Група D 

 Джеймс Уатана 5–2 Habib Subah Habib
 Marvin Lim 5–4 Том Форд
 Джо Суейл 5-3 Dene O'Kane
 Habib Subah Habib 1–5 Том Форд
 Джо Суейл 5-1 Джеймс Уатана
 Dene O'Kane 5–3 Marvin Lim
 Джо Суейл 5–1 Habib Subah Habib
 Джеймс Уатана 5–4 Том Форд
 Habib Subah Habib 3–5 Dene O'Kane
 Джо Суейл 5–1 Marvin Lim
 Habib Subah Habib 5–4 Marvin Lim
 Джо Суейл 4-5 Том Форд
 Джеймс Уатана 5–3 Dene O'Kane
 Джеймс Уатана 5–0 Marvin Lim
 Dene O'Kane 0–5 Том Форд

Група E 

 Стюарт Бингам 5–1 Zaw Tunó
 Saleh Mohammed 5–3 Майк Дън
 Атасит Махити 5- Zaw Tun
 Стюарт Бингам 5–3 Mohammed Al-Joker
 Атасит Махити 0-5 Saleh Mohammed 
 Mohammed Al-Joker 2–5 Майк Дън
 Zaw Tun 0–5 Saleh Mohammed 
 Стюарт Бингам 4–5 Saleh Mohammed 
 Zaw Tun 4–5 Mohammed Al-Joker
 Атасит Махити 5-1 Майк Дън
 Zaw Tun 2–5 Майк Дън
 Атасит Махити 5-3 Mohammed Al-Joker
 Стюарт Бингам 1–5 Майк Дън
 Saleh Mohammed 5–4 Mohammed Al-Joker
 Стюарт Бингам 5–4 Атасит Махити

Група F 

 Noppadon Noppachorn 5-3 Mohsen Aziz
 Найджъл Бонд 5–2 Yutaka Fukuda
 Steve Mifsud 3–5 Джими Мики
 Noppadon Noppachorn 5-3 Джими Мики
 Steve Mifsud 5–3 Mohsen Aziz
 Yutaka Fukuda 0–5 Mohsen Aziz
 Найджъл Бонд 5–4 Noppadon Noppachorn
 Steve Mifsud 5–1 Yutaka Fukuda
 Mohsen Aziz 2–5 Джими Мики
 Найджъл Бонд 5–0 Jimmy Michie
 Noppadon Noppachorn 3-5 Steve Mifsud
 Найджъл Бонд 5–2 Steve Mifsud
 Yutaka Fukuda 1–5 Джими Мики
 Найджъл Бонд 3–5 Mohsen Aziz
 Noppadon Noppachorn 5-1 Yutaka Fukuda

Група G 

 Manan Chandra 2–5 Рики Уолдън
 Akani Songsermsawat 5-2 Матю Селт
 Phaithoon Phonbun 5-1 Mohammed Shehab
 Матю Селт 5–2 Manan Chandra
 Akani Songsermsawat 3-5 Рики Уолдън
 Phaithoon Phonbun 5-4 Akani Songsermsawat
 Матю Селт 1–5 Mohammed Shehab
 Матю Селт 4–5 Рики Уолдън
 Phaithoon Phonbun 5-3 Manan Chandra
 Akani Songsermsawat 4-5 Mohammed Shehab
 Phaithoon Phonbun 5-2 Рики Уолдън
 Mohammed Shehab 0–5 Рики Уолдън
 Akani Songsermsawat 1-5 Manan Chandra
 Phaithoon Phonbun 4-5 Матю Селт
 Manan Chandra 5–3 Mohammed Shehab

Група H 

 Itaro Santos 5–3 Muhammad Sajjad
 Дейв Харолд 5–4 Даниел Уелс
 Suchart Phookang 5- 3 Майкъл Холт
 Даниел Уелс 5-2 Майкъл Холт
 Suchart Phookang 5-3 Muhammad Sajjad
 Suchart Phookang 3-5 Даниел Уелс
 Muhammad Sajjad 5–3 Майкъл Холт
 Дейв Харолд 5–2 Itaro Santos
 Itaro Santos 3–5 Даниел Уелс
 Дейв Харолд 5–0 Suchart Phookang
 Дейв Харолд 5–0 Muhammad Sajjad
 Suchart Phookang 2-5 Itaro Santos
 Дейв Харолд 2–5 Майкъл Холт
 Muhammad Sajjad 1–5 Daniel Wells
 Itaro Santos 4–5 Майкъл Холт

Елиминационна схена

Най-голям брейк 
(Максималният брейк при 6 червени в игра е от 75 точки)

 75, 75 Майкъл Холт
 75 Марк Селби
 75 Майк Дън
 75 Saleh Mohammed
 75 Mohammed Shehab

Състезания по снукър
Снукър в Тайланд
Спорт в Банкок